Сэ́мюэл Ре́ймонд Бе́ннион (; 1 сентября 1896, Рексем — 12 марта 1968, Бернли), более известный как Рэй Бе́ннион () — валлийский футболист, выступавший за позиции хавбека.

Клубная карьера 
Родился в Рексеме. В начале карьеры выступал за клубы «Гверсиллт Скул», «Рэгтаймс» и «Крайтонс Атлетик». В апреле 1921 года перешёл в клуб «Манчестер Юнайтед». Его дебют за «Юнайтед» состоялся 27 августа 1921 года в матче против «Эвертона» на «Гудисон Парк». Он выступал за «Манчестер Юнайтед» на позиции правого хавбека, проведя 301 матч и забив 3 гола за клуб с 1921 по 1932 годы. В ноябре 1932 года он перешёл в «Бернли». Впоследствии стал тренером в этом клубе. В 1964 году он ушёл в отставку из-за проблем со здоровьем.

Карьера в сборной 
Провёл 10 матчей за национальную сборную Уэльса.

Статистика выступлений

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте MUFCInfo.com 
 Статистика  на сайте StretfordEnd.co.uk 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»